Дармани Рок (; род. 17 апреля 1996, Филадельфия, Пенсильвания, США) — перспективный американский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории. Долгое время был номером «1» в сборной США по боксу, серебряный призёр Юношеских Олимпийских игр (2014), чемпион мира среди молодежи (2014), победитель национального турнира «Золотые перчатки» (2015), чемпион США (2015) в любителях.

Лучшая позиция по рейтингу BoxRec — 72-я (январь 2021) и являлся 16-м среди американских боксёров тяжёлой весовой категории, — входя в ТОП-70 лучших тяжеловесов всего мира.

Биография 
Дармани Рок родился 17 апреля 1996 года в городе Филадельфия штата Пенсильвания в США. Вырос в Джермантауне (буквально «немецкий город») — в Северо-Западном округе Филадельфии, где исторически живут пенсильванские немцы.

Любительская карьера 
Дармани Рок начал заниматься боксом в возрасте 12 лет, тренируясь под руководством своего отца — Уэйна (Уиза) Маклеода. В 2013 году он выиграл Национальный полицейский спортивный чемпионат (NPA Championships) в Калифорнии.

В 2014 году он выиграл молодежный чемпионат США по боксу в Неваде, и был отправлен на Панамериканский молодежный чемпионат в Эквадоре, где он в финале победил аргентинца Кевина Эспиндолу со счетом 3:0, и завоевал золотую медаль.

В апреле 2014 года на  в Софии (Болгария), он одержал досрочные победы над проспектами из Казахстана, Англии и Венгрии, и в финале по очкам победил немца Петера Кадиру, став чемпионом мира среди молодежи.

В августе 2014 года стал серебряным призёром Юношеской Олимпиады участвуя во 2-х летних Юношеских Олимпийских играх в Нанкине (Китай). Тогда в четвертьфинале он в тяжёлом бою победил аргентинца Кевина Эспиндолу, а в полуфинале по очкам победил россиянина Марата Керимханова, но в финале он потерпел поражение по очкам (0:3) от немца Петера Кадиру.

В 2014 году он был удостоен премии «Briscoe Awards» как боксёр года среди любителей штата Пенсильвании (премия названа в честь знаменитого чемпиона  из Филадельфии).

В 2015 году он впервые выступил во взрослых соревнованиях, и сразу же выиграл чемпионат США в Вашингтоне, и национальный турнир «Золотые перчатки» в Неваде.

На момент 2015 года он занимал 5-е место среди лучших тяжеловесов мира. Дармани Рок был главным кандидатом в составе сборной США на поездку в Рио-де-Жанейро (Бразилия), но неожиданно уступил в отборочном бою  и упустил шанс поехать на Олимпийские игры 2016 года.

Профессиональная карьера 
Профессиональную боксёрскую карьеру Дармани Рок начал 13 мая 2016 года, победив техническим нокаутом в 1-м же раунде соотечественника Карлоса Блэка (1-3).

Дармани Рок подписал контракт с промоутерской компанией Roc Nation, которую возглавляет известный рэпер Jay-Z.

30 января 2021, в своём 18-м профессиональном бою, впервые проиграл нокаутом в 3-м раунде небитому соотечественнику-нокаутёру Майклу Полайту Коффи (11-0, 8 KO).

Статистика профессиональных боёв

Примечания

Ссылки 
 
 Дармани Рок — страница на сайте Ringside24.com
 Дармани Рок — новости на сайте vRINGe.com
 
 

Боксёры США
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры тяжёлой весовой категории
Боксёры-проспекты